Хмельнитчина — разговорное наименование Хмельницкой области  
Восстание Богдана Хмельницкого (1648-1654)